Râul Bărbulețu se poate referi la:

 Bărbulețu - afluent al râului Bângăleasa
 Bărbulețu - afluent al Râului Alb